Андре (, , , ) — прізвище. Відомі носії:
 Аеліта Андре — австралійська художниця
 Александер Андре — німецький воєначальник часів Другої світової війни
 Андре Андре — португальський футболіст
 Бенжамен Андре — французький футболіст
 Гарві Андре — канадський урядовець
 Еміль Андре — бельгійський футболіст
 Карл Хрістофер Георг Андре — данський політик і математик
 Матьє Андре — австрійський і французький футболіст
 Моріс Андре — французький музикант
 Поль Андре — французький архітектор
 Ріхард Андре — німецький географ та етнограф
 Саломон Август Андре — шведський полярник
 Фабріціо Де Андре — італійський поет-пісняр
 Фріц Андре — гаїтянський футболіст